Новосельская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи, СССР и Российской Федерации:

Существующие
 Новосельская волость — в Псковской области

Упразднённые
 Новосельская волость (Муромский уезд) — в составе Владимирской губернии
 Новосельская волость (Заславский уезд) — в составе Волынской губернии
 Новосельская волость (Мещовский уезд) — в составе Калужской губернии
 Новосельская волость (Рязанский уезд) — в составе Рязанской губернии
 Новосельская волость (Вяземский уезд) — в составе Смоленской губернии
 Новосельская волость (Темниковский уезд) — в составе Тамбовской губернии
 Новосельская волость (Тобольский уезд) — в составе Тобольской губернии
 Новосельская волость (Валковский уезд) — в составе Харьковской губернии
 Новосельская волость (Угличский уезд) — в составе Ярославской губернии